El Trial de les Nacions és una competició internacional de trial per equips, organitzada per la FIM, que es disputa anualment des de l'any 1984 en una seu determinada prèviament. Cada equip estatal hi participa amb tres motociclistes en categoria masculina (inicialment n'eren quatre) i tres en la femenina. L'equip que obté menys penalitzacions per al global dels seus participants en resulta campió. La seva denominació oficial és FIM Trial des Nations, abreujat sovint amb l'acrònim TDN, i es va crear tot inspirant-se en el Motocròs de les Nacions, prova equivalent per a la disciplina del motocròs instaurada el 1947.

L'any 1995 la FIM creà dues categories, per diferenciar els països amb més nivell dels de menys nivell. En la màxima categoria hi solen participar 9 països, i 14 en la segona categoria. La competició femenina s'inicià l'any 2000 amb la denominació de FIM Women's Trial des Nations i ha estat dominada per Espanya i el Regne Unit. Pel que fa a la masculina, l'equip espanyol, format principalment per pilots catalans, ha guanyat 27 de les 37 edicions disputades.

N'hi ha també una versió indoor anomenada Trial de les Nacions Indoor, guanyada sempre per pilots catalans. Des del 2012, aquesta versió s'anomena FIM X-Trial des Nations.

Llista de guanyadors

Fins al 1999

D'ençà del 2000

Victòries per equip

Masculí 
La següent taula mostra els equips amb més victòries al Trial de les Nacions, en categoria masculina:

Femení 
La següent taula mostra els equips amb més victòries al Trial de les Nacions, en categoria femenina:

Referències 

Bibliografia

 Trial de les Nacions a la pàgina de la Federació Internacional de Motociclisme

Enllaços externs 
 Lloc Web oficial 

Competicions internacionals de trial